Geografia:
Muntanyes:
Puig Saguàrdia: muntanya situada al municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
Puig Saguàrdia: muntanya situada al municipi de Fontcoberta (Pla de l'Estany)
Indrets;
Alzina de Puig Saguàrdia: indret del municipi de Fontcoberta (Pla de l'Estany), situat a